Il doppio del torneo di tennis Geneva Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ricardo Acioly e Luiz Mattar che hanno battuto in finale Mansour Bahrami e Diego Pérez 3-6, 6-4, 6-2

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (semifinali)
 Claudio Mezzadri /  Tomáš Šmíd (semifinali)

 Mansour Bahrami /  Diego Pérez (finale)
 Ronnie Båthman /  Joakim Nyström (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 1987